Tak til de gamle er Von Düs debutalbum. Sangen "Wienerfritzl" omhandler Fritzl-sagen, hvor den østrigske Josef Fritzl holdt sin datter indespærret i adskillige år.

Spor 

Noter

 (*) angiver co-producer.

Debutalbum fra 2010
Debutalbum fra Danmark
Von Dü